Czarna suknia – polski film wojenny z 1967
 Czarna suknia – książka Briana Moore’a
 Czarna suknia – kanadyjsko-australijski film fabularny z 1991